Bowens Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bowens Corners (Massachusetts)
 Bowens Corners (New York)